Léon Devos (1896-1958), coureur cycliste belge
 Léon Devos (1897-1974), peintre belge, cofondateur du groupe Nervia